Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Henri Leconte che ha battuto in finale Víctor Pecci 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Guy Forget (primo turno)
 Víctor Pecci (finale)
 Jan Gunnarsson (secondo turno)
 Diego Pérez (semifinali)

 Henri Leconte (campione)
 Tarik Benhabiles (quarti di finale)
 Pavel Složil (primo turno)
 Hans Schwaier (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1985